

Musique 
 basse fondamentale, note de construction d'un accord.
 théorie de la basse fondamentale, théorie harmonique de Jean-Philippe Rameau.

Acoustique 
 fréquence fondamentale, premier harmonique qui forme la base d'un son.